Berat, grad u Albaniji.
 Beratski distrikt, distrikt u Albaniji.
 Beratski okrug, okrug u Albanija.
 Berat (otok), otok u Albaniji.
 Berat (povelja)